Kummerfeld bezeichnet

 Kummerfeld, eine Gemeinde im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein

Kummerfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Kummerfeld (1868–1915), deutsche Malerin
 Karoline Schulze-Kummerfeld (1742–1815), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:

 Kummerfeldt
 Groß Kummerfeld, eine Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.
 Kleinkummerfeld, ein Ortsteil von Groß Kummerfeld.